Kalde, caldeus de l'Iraq
 Khalde, els habitants originals d'Urartu després de la conquesta armènia